Tenisový turnaj WTA Tashkent Open 2012 se konal ve dnech 10. až 16. září v Taškentu, hlavním městě Uzbekistánu. Hrálo se v taškentském tenisovém centru na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem. Událost se řadila do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Premiérový titul ve dvouhře na okruhu WTA získala Rumunka Irina-Camelia Beguová po finálové výhře nad chorvatskou kvalifikantkou Donnou Vekićovou ve dvou setech.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Monica Niculescuová (1. kolo)
  Urszula Radwańská (semifinále)
  Alizé Cornetová (2. kolo)
  Magdaléna Rybáriková (1. kolo)
  Alexandra Cadanțuová (čtvrtfinále)
  Bojana Jovanovská (čtvrtfinále)
  Alexandra Panovová (čtvrtfinále)
  Galina Voskobojevová (čtvrtfinále)

Jiné formy účasti 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu:
  Nigina Abdurajmovová
  Vlada Jekšibarovová
  Sabina Šaripovová

Následující hráčky postoupily do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Jekatěrina Byčkovová
  Anna Čakvetadzeová
  Vesna Doloncová
  Donna Vekićová
  Mónica Puigová – jako šťastná poražená

Odhlášení 
+z dvouhry
  Kateryna Bondarenková
  Stéphanie Foretzová Gaconová
  Polona Hercogová
  Šachar Pe'erová
  Xenija Pervaková

Skrečování 
ze čtyřhry
  Anna Čakvetadzeová (zádové zranění)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| team-width=160

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= G Voskobojeva
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= V Dolonc
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=0

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= L Curenko
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= A Čakvetadze
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= I-C Begu
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=
| RD1-team06= A Amanmuradova
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= N Bratčikova
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= A Cornet
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= A Panova
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=7
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= J Gajdošová
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=5

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= J Cohen
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= M Doi
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= N Abdurajmova
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= V Ďjačenko
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= U Radwańska
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= G Voskobojeva
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= A Čakvetadze
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= I-C Begu
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= A Cornet
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=7
| RD2-team05= A Panova
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= M Doi
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=
| RD2-team07= V Ďjačenko
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= U Radwańska
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= G Voskobojeva
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=61
| RD3-score01-3=5
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= I-C Begu
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=77
| RD3-score02-3=7

| RD3-seed03=7
| RD3-team03= A Panova
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=63
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= U Radwańska
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=77

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= I-C Begu
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2='6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= U Radwańska
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Irina-Camelia Beguová /  Monica Niculescuová (semifinále)
  Nina Bratčikovová /  Alexandra Panovová (1. kolo)
  Eva Birnerová /  Eleni Daniilidouová (1. kolo)
  Alizé Cornetová /  Alla Kudrjavcevová ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Tashkent Open